A Hapci! (eredeti cím: Atchoo!) 2018-tól vetített olasz televíziós 2D-s számítógépes animációs sorozat, amelyet Cartobaleno (a The Davincibles), a Studio Campedelli és a Cosmos Maya Animation készített.

A premier Olaszországban 2018. június 27-én volt a Rai Gulp csatornán. Magyarországon 2019. december 2-án tűzték műsorra a Nickelodeon.

Ismertető 
Teo egy kíváncsi erővel született fiú: minden alkalommal, amikor tüsszent, állattá válik! Ráadásul nem tudja ellenőrizni a tüsszentését, és nem tudja, hogy melyik állat lesz.

Karakterek

Legfontosabb
 Teo - Boldog fiú, aki szereti a rajzfilmeket Impossible úrral. Amikor erős érzelmeket érez, tüsszent és állattá válik.

Epizódok

1. évad

Jegyzetek

További információk 

http://www.studiocampedelli.net/portfolio/atchoo/

2018-ban bemutatott olasz televíziós sorozatok
Olasz számítógépes animációs sorozatok
Televíziós vígjátéksorozatok